Macon County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Macon County (Alabama) – okres státu Alabama
 Macon County (Georgie) – okres státu Georgie
 Macon County (Illinois) – okres státu Illinois
 Macon County (Missouri) – okres státu Missouri
 Macon County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Macon County (Tennessee) – okres státu Tennessee